Натуральне число 295
 295 рік до нашої ери
 295 рік нашої ери